Cyclops sevani – gatunek widłonoga z rodziny Cyclopidae, nazwa naukowa gatunku została po raz pierwszy opublikowana w 1947 roku przez rosyjską (radziecką) zoolog Tatianę Michajłowną Meszkową.

Bibliografia
 Walter, T. Chad (2012). Cyclops sevani Meshkova, 1947. In: Walter, T.C., Boxshall, G. (2012). World Copepoda database. Geraadpleegd via: World Register of Marine Species

Cyclopidae
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1947 roku